Ви́ливок — заготівля виробу або готовий виріб, отриманий при заливанні рідкого матеріалу в ливарну форму, в якій він твердіє
 Ви́ливок — пташине яйце, знесене в м'якій оболонці, без шкаралупи

Джерела